Das Liebesverbot — ópera em dois atos de Richard Wagner
Aşk-ı Memnu - série de televisão turca exibida na televisão brasileira com o título de Amor Proibido
Blaze (filme) — filme biográfico estadunidense de 1989
Forbidden (1953) — filme com Tony Curtis

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música